Роберт Норман Манш (; род. , , Пенсильвания) — канадский детский писатель американского происхождения.

Биография 
Окончил Фордхемский университет в 1969 году со степенью бакалавра искусств по истории, а также Бостонский университет в 1971 году со степенью магистра искусств по антропологии.

Первоначально намеревался стать иезуитским священником, однако позднее, поработав с детьми в приютах и центрах групп продлённого дня, решил избрать для себя карьеру, связанную с воспитанием детей. В 1973 году защитил диссертацию на степень магистра педагогики в Университете Тафтса.

В 1975 году переехал в Канаду, где поступил на работу в подготовительный класс для детей при Гуэлфском университете в г. Гуэлф, Онтарио. Он также преподавал на факультете семейных исследований в Гуэлфском университете в должностях преподавателя и ассистента профессора. Именно в Гвельфе по совету многих друзей и знакомых он начал публиковать свои детские книжки.

Манш публично признался в том, что страдает биполярным расстройством и имеет наркотическую зависимость. В августе 2008 г. Манш перенёс инсульт, из-за чего на время лишился способности говорить нормальными предложениями; позднее он смог улучшить свои речевые навыки вплоть до того, чтобы выступать на публике, однако он прекратил писательскую карьеру до полного выздоровления. 15 мая 2010 г. Манш объявил, что у него диагностировали обсессивно-компульсивное расстройство и маниакально-депрессивный психоз, и что он проходит курс лечения от кокаиновой и алкогольной зависимости.

Награды 
В 1999 году Манш стал членом Ордена Канады. 17 июня 2009 года было объявлено, что Манш будет отмечен звездой на Канадской аллее славы в Торонто. Церемония была проведена 12 сентября 2009 года.

Публикации

Сборники

Примечания

Ссылки 
 The Official Robert Munsch Website
 
 AuthorViews video interview
 Robert Munsch bio on Annick Press website 

Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Канады
Детские писатели США
Выпускники Фордемского университета
Выпускники Бостонского университета
Выпускники Колледжа искусств и наук Бостонского университета
Выпускники Университета Тафтса
Аллея славы Канады
Лауреаты премии Викки Меткалф